Francesc Mora i Berenguer (Sagunt, 1875 - Castelló de la Plana, 1961), arquitecte valencià
 Francesc Mora Borrell (Gurb, 1827 - Sarrià (Barcelona), 1905), religiós, arquebisbe de Monterey-Los Angeles entre els anys 1878 i 1896